«Чёрное лето» () — американский постапокалиптический сериал в жанре ужасы на тему зомби-апокалипсиса. Проект является спин-оффом и приквелом сериала «Нация Z». Премьера сериала состоялась 11 апреля 2019 года на Netflix.

Сериал подготовлен The Asylum, той же производственной компанией, которая сняла «Нацию Z» для Netflix. The New York Times написала: «Если бы Андрей Тарковский и Джон Карпентер объединились, чтобы снять зомби-шоу, это могло бы выглядеть примерно как этот сериал, который стал смелым шагом Netflix». Стивен Кинг похвалил «Чёрное лето», отметив: «Когда вы думаете, что в зомби больше не осталось паники, то приходит это. Существующий ад в пригороде, раздетый до костей».

Сюжет 
Сюжет повествует о матери, которая пускается в непростое путешествие и не остановится ни перед чем, пока не найдёт свою потерянную дочь. Прибившись к небольшой группе американских беженцев, она должна будет храбро встретить новый враждебный мир и принять множество жестоких решений в худшем периоде зомби-апокалипсиса, названном «Чёрным летом».

В ролях 
  = Главная роль в сезоне
  = Второстепенная роль в сезоне
  = Гостевая роль в сезоне
  = Не появляется

Главные роли

Второстепенные роли

Производство

Создание 
19 июля 2018 года стало известно о том, что Netflix дал зелёный свет 8-серийному приквелу сериала «Нация Z» под названием «Чёрное лето». Премьера второго сезона состоится 17 июня 2021 года.

Съёмки 
Съёмки были официально начаты 23 июля 2018 года в окрестностях Калгари, Альберта, Канада. Также съёмки частично проходили в Средней школе королевы Елизаветы. Производство продолжилось в небольших населённых пунктах Иррикан, Бейсекер и Кокрейн, а затем вернулась в Калгари в середине-конце сентября. 26 сентября было сообщено, что Кинг была госпитализирована на три дня из-за травм, полученных во время съёмок. Сама Кинг одновременно подтвердила, что съёмки были завершены. Хайамс срежиссировал большинство эпизодов сериала.

Примечания

Ссылки 

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы ужаса
Телесериалы-приквелы
Телесериалы на английском языке
Телесериалы про зомби